Кубок Испании по футболу 1983/1984 — 80-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграл Атлетик Бильбао. Этот кубок стал двадцать третьим в истории команды.

Соревнование прошло в период с 14 сентября 1983 по 5 мая 1984 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1983/1984 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1983/1984 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1983 году
Спорт в Испании в 1984 году